Papa Lino
 Lino (irmão de Orfeu) — filho de Apolo e de Urânia

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos